Adaptive Multi-Rate, een audiocompressieformaat voor spraak
 AMR (motorfietsmerk)
  Antimicrobiële resistentie